Tulare este un nume propriu, care se poate referi la:

Locuri 
 Lacul Tulare ( Tulare Lake), California
 Comitatul Tulare, California
 Tulare, California, localitate
 Tulare, Dakota de Sud, localitate
 Tulare (Medveđa), un sat din Serbia
 Tulare (Prokuplje), alt sat din Serbia

Nave americane 
 ,  vas al Marinei Statelor Unite ( United States Navy), vas de atac de tip cargo, funcțional între 1956 și 1986

Nume proprii